Myrianida är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Milne Edwards 1845. Myrianida ingår i familjen Syllidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Havsborstmaskar
Myrianida